Licht significa "Luz" en alemán. Puede referirse a:
 Licht, ciclo de óperas de Stockhausen.
Licht., abreviatura de las especies definidas por Martin Lichtenstein.
 Lucas Licht (nacido el 6 de abril de 1981 en Rosario, Santa Fe, Argentina) es un futbolista.
 Licht, álbum de la banda folklórica alemana Faun.